

Geografia 
 Pickell Creek – fiume del Canada
 Pickell Hill – monte nella contea di Garrett, Maryland, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bob Pickell – cestista canadese
 Stephen Pickell – ex nuotatore canadese